Jugendopposition bezeichnet unter anderem:

 Parteinahe Jugendorganisationen der Oppositionsparteien
 Teile der Jugendbewegung, die sich gegen die vorherrschende Politik oder Gesellschaft wenden
 Jugendwiderstand, insbesondere in der DDR/SBZ und im Nationalsozialismus
 Jugendopposition in der DDR, ein Multimedia-Projekt der Robert-Havemann-Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung, das 2005 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde

Siehe auch:
 Ruhland#Jugendopposition in der DDR